James Craig – premier Irlandii Północnej
 James Craig – szkocki architekt
 James Henry Craig – brytyjski gubernator Kanady
 James Craig – amerykański aktor